Příjmení Kořán pochází z jihočeského nářečního tvaru kořán, čili kořen. Dalšími variantami je Kořan nebo Kořenský. Nosilo nebo nosí ho více různých osobností:

Kořán 
 Ivo Kořán (* 1934) – historik výtvarného umění.
 Jaroslav Kořán (1940–2017) – překladatel, fotograf a nakladatel, v letech 1990–1991 pražský primátor.
 Jaroslav Kořán mladší (* 1962) – fotograf a hudebník.
 Josef Kořán (1838–1912) – český novinář, spisovatel a politik, otec Josefa V. Kořána.
 Josef V. Kořán (1879–1920) – český překladatel, syn Josefa Kořána.
 Ladislav Kořán (1924–2015) – český sportovec (čestný člen ČOV) a podnikatel.
 Pavel Kořán (* 1961) – český inženýr a podnikatel
 Pavel Kořán (sportovní lezec) (* 1974) – český reprezentant ve sportovním lezení, vicemistr České republiky

Kořan 
 Pavel Kořan (* 1950) – český sportovec a sportovní funkcionář, někdejší předseda ČSTV

Podobné příjmení 
 Kořen (příjmení) – více osob
 Kořenský – více osob
 Kořínek – více osob

Odkazy

Reference

Externí odkazy